

Geografia

Francia 
 Le Pont-de-Beauvoisin – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Pont-de-Beauvoisin – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)